Душа мира:
 Мировая душа — философское понятие, означающее единую внутреннюю природу мира, мыслимую как живое существо, обладающую стремлениями, представлениями, языком и чувствами.
Анима мунди ( — душа мира) — короткометражный документальный фильм режиссёра Годфри Реджио.